Большое Осово — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Большое Осово — деревня в Хотюховском сельсовете Крупского района Минской области. Почтовый индекс: 222022.
 Большое Осово — деревня в Хотюховском сельсовете Крупского района Минской области. Почтовый индекс: 222031. До 2009 года входила в состав Докудовского сельсовета.

Примечания